

Nevek 
 Fiorella, olasz eredetű női név

Televíziós sorozatok 
 Fiorella (Pobre diabla), 2000-es perui telenovella
 Fiorella (Muchacha italiana viene a casarse), 2014-es mexikói telenovella